Barrio Amanecer puede referirse a los siguientes artículos:
 Amanecer, barrio de la ciudad de Temuco, Chile.
 Amanecer, barrio de Palma de Mallorca, España.